Assedio di Pavia – assedio del 476 a opera di Odoacre
 Assedio di Pavia – assedio del 489-490 a opera di Tufa
 Assedio di Pavia – assedio del 569- 572 a opera dei Longobardi
Assedio di Pavia- assedio del 590 a opera dei Bizantini
Assedio di Pavia- assedio del 755 a opera di Pipino il Breve
 Assedio di Pavia – assedio del 773-774 a opera dei Carlo Magno
 Assedio di Pavia – assedio del 924 a opera dei Magiari
Assedio di Pavia- assedio del 1302 a opera di Galeazzo I Visconti
Assedio di Pavia - assedio del 1315 a opera di Stefano Visconti e dei fuorisciuti pavesi ghibellini guidati dai Beccaria
 Assedio di Pavia – assedio del 1356 a opera di Galeazzo II Visconti
 Assedio di Pavia – assedio del 1359 a opera di Galeazzo II Visconti
Assedio di Pavia - assedio del 1512 durante la Guerra della Lega di Cambrai
 Assedio di Pavia – assedio del 1522 durante la guerra d'Italia del 1521-1526
 Assedio di Pavia – assedio del 1524-1525 a opera di Francesco I durante la guerra d'Italia del 1521-1526
 Assedio di Pavia – assedio del 1527 durante la guerra della Lega di Cognac
 Assedio di Pavia – assedio del maggio 1528 durante la guerra della Lega di Cognac
Assedio di Pavia - assedio del settembre del 1528 durante la guerra della Lega di Cognac
 Assedio di Pavia – assedio del 1655 durante la guerra franco-spagnola
 Assedio di Pavia – assedio del 1706 durante la guerra di successione spagnola